Lady Elizabeth Sarah Lavinia McCorquodale (nacida Spencer; 19 de marzo de 1955) es una de las dos hermanas mayores de la fallecida Diana de Gales; la otra es Jane Fellowes.

Primeros años 
Elizabeth Sarah Lavinia Spencer, que nació con el tratamiento de "honorable" y alcanzó el tratamiento de "Lady" en 1975, cuando murió el VII conde de Spencer, su abuelo, y su padre se convirtió en el VIII conde de Spencer. Padeció anorexia nerviosa a los veinte años. Se educó en el Riddlesworth Hall School en Norfolk y después en el West Heath cerca de Sevenoaks en Kent. Cuando terminó la educación obligatoria dejó West Heath para trabajar en Londres.

Familia 
Sarah se casó con Neil Edmund McCorquodale (4 de octubre de 1951), hijo de Alastair McCorquodale y de Rosemary Sybil Turnor, el 17 de mayo de 1980 en Northamptonshire, Inglaterra. Neil es primo segundo de la ex-madrastra de Sarah, Raine Spencer.

Neil y Lady Sarah McCorquodale tuvieron tres hijos:

 Emily Jane McCorquodale (2 de julio de 1983); se casó con James T. R. Hutt el 9 de junio de 2012. Tienen dos hijos:
 Isabella Rosemary Hutt (18 de junio de 2014)
 Henry George Thomas Hutt (25 de marzo de 2016)
 George Edmund McCorquodale (17 de noviembre de 1984); se casó con Bianca Moore, hija de Gavin Moore, el 6 de agosto de 2016.
 Celia Rose McCorquodale (1989); se casó con George Woodhouse el 16 de junio de 2018 en St Andrew and St Mary's Church, Stoke Rochford, Lincolnshire, Inglaterra. Para su boda, Celia llevó la Tiara Spencer, la misma que su tía Diana portó en el día de su boda con el príncipe Carlos.

Emily recibió tratamiento por plasmacitoma en 2003.

Lady Sarah estuvo acompañada de su marido y de sus hijos en el funeral de Diana en la Abadía de Westminster el 6 de septiembre de 1997.

Carrera 
Ella y su familia residen cerca de Grantham, Lincolnshire. Se convirtió en maestra de Belvoir Hunt, una empresa de caza, en mayo de 2010. Lady Sarah fue presidente de la Diana, Princess of Wales Memorial Fund, que recaudó 100 millones de libras para varias organizaciones caritativas. La fundación tomó acciones legales en 1998 en contra de the Franklin Mint por el uso no licenciado de la imagen de Diana aunque no tuvieron éxito. La fundación cerró a finales de 2012.

Relaciones

Diana de Gales 
En 1977, su relación con el príncipe Carlos llevó a que Diana conociera a su futuro marido. Luego comentó sobre el matrimonio de su hermana: "Yo los presenté. Soy cupido." Durante el periodo en el que comenzó a verse con el príncipe, conoció a dos reporteros, James Whitaker y Nigel Nelson, en un restaurante y les habló de su conexión real. Admitió haber sufrido anorexia, haber tenido «miles de novios», un problema con el alcohol en el pasado y el hecho de que había comenzado a crear un álbum de recortes periodísticos que pretendía «enseñar» a sus futuros nietos. «Su cabeza parecía solo fijarse en la publicidad», comentaron más tarde los dos reporteros. Declaró que no se casaría con Carlos «ni siendo el basurero ni el rey de Inglaterra». Cuando se publicó el artículo se lo enseñaron al príncipe, que enfureció, respondiendo: «Acabas de hacer algo increíblemente estúpido». La relación se acabó poco después. Algunos dijeron que la relación entre ella y Diana era tensa, debido a su “resentimiento” porque el príncipe se casara con Diana y no con ella, aunque otros (incluyendo al biógrafo de Diana, Andrew Morton) dijeron que fue una de las pocas personas en las que Diana confiaba. Acompañó a Diana en visitas oficiales como dama de compañía.

Tras la muerte de Diana el 31 de agosto de 1997, Sarah voló a París con su hermana menor, Jane, y el príncipe Carlos, para traer el cadáver de Diana de vuelta a Inglaterra. Sarah asistió a la boda real entre Guillermo de Cambridge y Catalina Middleton el 29 de abril de 2011. Se dice que Guillermo y Catalina son muy cercanos a Lady Sarah, con la que compartieron un fin de semana en el decimosexto aniversario de la muerte de Diana. Sarah también asistió a la boda real entre Enrique de Sussex y Meghan Markle el 19 de mayo de 2018.

Otros hermanos 
Sarah ha mantenido una buena relación con su hermana menor, Jane. La autora Anne Edwards, quien escribió una biografía de Diana que fue un éxito de ventas, comentó que las hermanas mayores de Diana siempre estuvieron muy juntas y fueron leales la una a la otra. Sarah le dio a su primera hija, Emily, el segundo nombre de 'Jane' como tributo a su hermana. Su relación con su hermano menor Charles Spencer, IX conde de Spencer ha sido muy volátil. Como la hija mayor y el menor de los hijos Spencer, se han peleado en la adultez y en la niñez. En tiempos recientes, posiblemente por la muerte de su hermana Diana, los hermanos parecen haberse reconciliado.

Amigos 
En 2018, Sarah apoyó públicamente a George Grant, un empleado de Belvoir Hunt que asaltó a monitores de caza a los que ella conoce desde hace 27 años. Grant, junto con su hijo y otro hombre, casi matan a los monitores, que estaban afiliados a una liga en contra de la crueldad en los deportes. Sarah, que ejerce como maestra en Belvoir Hunt, declaró que las acciones de Grant no eran acordes a su personalidad.

Tratamientos nobiliarios 
 1955–1975: La Honorable Sarah Spencer
 1975–1980: Lady Sarah Spencer
 1980–presente: Lady Sarah McCorquodale

Ancestros

Referencias 

Familia Spencer